Taufkirche steht für
Baptisterium, allgemein für Taufkapelle
Kirche (Bauwerk), in der jemand getauft wurde
St.-Petri-Pauli-Kirche (Lutherstadt Eisleben), Luthers Taufkirche und seit 2012 „Taufzentrum“
Taufkirche Refrath volkstümliche Bezeichnung für die Alte Katholische Pfarrkirche Refrath in Alt-Refrath

Siehe auch
 Taufkirchen